Gottron ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gottron (1889–1971), deutscher Musikforscher, Priester
 Heinrich Gottron (1890–1974), deutscher Dermatologe
 Paul Gottron (18??–19??), deutscher Radsportler
 Philipp Gottron (1812–1881), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen